

События 
 В битве у Алалии Карфаген разбил греческие войска.
 Кир лишил Камбиса власти в Вавилоне.
 537—515 — Строительство Храма в Иерусалиме.

Китай 
 5-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 1 луне распущена одна из трёх луских армий (средняя), войска и всё имущество были поделены: клану Цзи досталась половина (одна армия), а Шу и Мэн — по четверти. Цзи У-цзы вскоре решил воссоздать её (эпизод 51 «Го юй»), Шусунь Му-цзы отговаривал его.
 В 1 луне чуский царь казнил своего сановника Цюй-шэня (так как тот вёл тайные переговоры с У).
 В 1 луне луский Чжао-гун поехал в Цзинь, где был принят и соблюдал все нормы церемониала, вернулся в 7 луне.
 Летом цзюйский сановник Моу-и бежал в Моу-лоу, затем в Фан-цзы (оба города в Лу).
 В 7 луне, в день у-чэнь луский полководец Шу-гун разбил цзюйское войско при реке Фынь-цюань.
 В 7 луне умер князь Цинь Цзин-гун (жил во дворце Гаоцинь в Юн, похоронен к югу от Цюли), ему наследовал сын Ай-гун (эра правления 536—501).
 Княжич Хоу-цзы вернулся из Цзинь в Цинь.
 Цзиньская княжна была выдана за чуского Лин-вана, её сопровождали Хань Сюань-цзы и Шу-сян. Чуский ван задумал изувечить послов, но его советник переубедил его.
 Чу во главе чжухоу (князья Чу, Цай, Чэнь, Сюй, Дунь, Шэнь, также сюсцы и юэсцы) напало на У, войска дошли до Юйлоу. Первое упоминание Юэ в «Цзо чжуань».
 Против Цюй Цзи, царя Цзю (Сю), восстаёт население зависимого от него царства Цэн.

См. также

Примечания